Tri-City (Oregon)

 Tri-Cities (Washington)